Almirante Lynch-klass kan avse något av följande två fartygsklasser av jagare i chilenska flottan:

Almirante Lynch-klass (jagare, 1890), en fartygsklass bestående av två jagare; båda fartygen utrangerades 1919
Almirante Lynch-klass (jagare, 1912), en fartygsklass bestående av sex fartyg byggda i Storbritannien för chilenska flottan; bara två levererades före första världskriget; de överlevande tre av fyra som hade beslagtagits av Royal Navy återköptes av Chile 1920 och klassades som Almirante Williams-klass.